Explicit tartalom, olyan tartalom, mely valamely jelenséget kendőzetlenül mutat be (például szexualitást, erőszakot megjelenítő tartalmak).
 explicit emlékezeti működés áll az olyan emlékezeti folyamatok mögött, mint a felidézés és a felismerés, például felismerni a jelenlegi magyar köztársasági elnök képét, vagy felidézni egy memoriter néhány sorát
explicit függvény, olyan matematikai függvény, amelyben a függő változó a független változóval van kifejtve